Pride 4 foi um evento de MMA realizado pela KRS-Pride (posteriormente renomeada para Pride Fighting Championships). Aconteceu na Tokyo Dome em Tóquio, Japão em 11 de Outubro de 1998.

Resultados

Referências
 sherdog.com
 página oficial do PrideFC

Desporto de Tóquio
Desporto no Japão em 1998
1998 nas artes marciais mistas